Африка — парусно-паровой крейсер русского императорского флота. Первоначально американский грузопассажирский пароход «Саратога» (Saratoga)

История службы 
В мае 1877 года спущен на воду. Работал на линии Нью-Йорк — Гавана.

В мае 1878 года приобретен русским правительством за 335 тысяч долларов. Переоборудован на верфи Крампа. 29 декабря 1878 года вышел в Европу.

Летом 1879 года прибыл в Кронштадт для установки артиллерии.

Зимой 1891—1892 годов прошел капитальный ремонт с установкой новых котлов. С 1 февраля 1892 года крейсер 2-го ранга.

В 1898 году помощник А. С. Попова П. Н. Рыбкин впервые практически применил беспроволочный телеграф, установив регулярную связь между крейсером «Африка» и транспортным судном «Европа».

С марта 1906 года учебное судно.

В октябре 1918 года сдан в порт на долговременное хранение.

В сентябре 1920 года передан Всеобучу. В декабре 1920 года зачислен в Морские силы Балтийского моря, где использовался в качестве транспорта, посыльного судна и плавучего артиллерийского склада.

В сентябре 1923 года продан в Германию на металлолом

Командиры крейсера 
 1878—1883 годы — капитан-лейтенант Алексеев, Евгений Иванович
 26 ноября 1883—22 октября 1885 года — капитан-лейтенант (с 26.02.1885 капитан 2-го ранга) Дубасов, Фёдор Васильевич
 28 марта 1893 — 6 декабря 1895 года — капитан 2-го ранга Вирениус, Андрей Андреевич
 1898—1900 годы — капитан 2-го ранга Дабич, Николай Дмитриевич

Известные люди, служившие на крейсере 

 Абаза, Алексей Михайлович
 Бострем, Иван Фёдорович
 Измайлов, Николай Фёдорович
 Нидермиллер, Александр Георгиевич
 Покровский, Андрей Георгиевич
 Руднев, Всеволод Фёдорович
 Смирнов, Владимир Васильевич
 Скворцов, Дмитрий Васильевич
 Ферзен, Василий Николаевич
 Чагин, Иван Иванович

Памятные места 
 Мыс Африка на Камчатском полуострове был назван в честь крейсера.

Примечания

Ссылки 

 Архив фотографий кораблей русского и советского ВМФ
 В. Я. Крестьянинов. Крейсера Российского Императорского флота. Часть 1
 А. Массов. Пребывание в Австралии эскадры контр-адмирала А. Б. Асланбегова в 1881—1882 годах

Крейсера России
Суда по алфавиту